Mosquée Mahmood est un nom de mosquée pouvant désigner:

Liste par pays

, de Regina en Saskatchewan

, d'Haïfa

Mosquée Mahmood, de Zurich

Voir aussi